Норвегия принимала участие в конкурсе песни Евровидение 2013 в Мальмё, Швеция. Представитель Маргарет Бергер с песней I Feed You My Love выбрана ежегодным конкурсом Melodi Grand Prix, организуемый телеканалом NRK.

Melodi Grand Prix 2013 
1 июля 2012 года Норвегия подтвердила своё участие в  международном песенном конкурсе, который состоится в шведском городе Мальмё. Прием заявок на «Melodi Grand Prix 2013» продолжался до 1 сентября 2012 года. В отличие от прошлых годов, руководство NRK решило сохранять интригу и сделало специальное шоу, в котором за несколько дней до полуфиналов объявлялись участвующие музыканты, а также объявлялись их конкурсные композиции.

Расписание

Первый полуфинал

Второй полуфинал

Третий полуфинал

Финал

Супер-финал

Выступление на конкурсе 
Маргарет Бергер называлась в числе фаворитов конкурса в букмерских (William Hill, Ladbrokes и другие) прогнозах.

Маргарет Бергер выступала во втором полуфинале конкурса 16 мая 2013 года под 13-м номером и прошла в финал 18 мая под 24-м номером.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2013»